Frühlingserwachen – cortometraggio del 1919 diretto da Otto Kreisler
Frühlingserwachen – film del 1924 diretto da Jacob Fleck, Luise Fleck
Frühlingserwachen  (o Frühlings Erwachen. Eine Kindertragödie)– film del 1929 diretto da Richard Oswald
Frühlingserwachen – album degli Endstille